Gharb, regió del Marroc
 Gharb al-Àndalus, nom de l'Algarve sota domini musulmà.